Дэниэль Арка «Дэн» Иносанто (род. 24 июля 1936, Стоктон, Калифорния, США) — американский преподаватель боевых искусств филиппинского происхождения, ученик Брюса Ли.

Биография 
Дэн Иносанто владеет собственной академией боевых искусств в Марина-дель-Рей, Калифорния, где преподаёт философию и искусство джиткундо, филиппинские боевые искусства, кулачный бой, бразильское джиу-джитсу, муай-тай, силат, смешанные боевые искусства.

Его путь изучения боевых искусств начался, благодаря его дяде Винсу, который обучал 11-летнего Дэна традиционному окинавскому карате, а позднее дзюдо и джиу-джицу. После он был учеником Эда Паркера, под руководством которого изучал американское карате-кэмпо, а затем стал учеником Брюса Ли в Лос-Анджелесе, впервые встретившись с ним в 1964 году. Дэн Иносанто является одним из трёх людей, которым Ли разрешил обучать других людей его системе боевых искусств, и единственным, кому он позволил обучать других джиткундо до третьего уровня мастерства. Иносанто также изучал десятки других видов боевых искусств в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии (филиппинские боевые искусства, берсилат у Ника Мустафы, пенчак силат, сават, муай-тай у Аджарна Сурачая Сирисуте, краби-крабонг у полковника Наттапонга Буаяма, шут-рестлинг, машаду джиу-джитсу).

После смерти Брюса Ли одно время он был главной фигурой в мире джиткундо и историком этого искусства. Он сыграл несколько второстепенных ролей в ряде фильмов Брюса Ли, в том числе в незавершённом фильме «Игра смерти» (1972). В 1973—1975 годах преподавал физкультуру в средней школе Палос-Вердес-Эстейтс, Калифорния.

Иносанто имеет высшие достижения во многих боевых искусствах, причём чёрный пояс в бразильском джиу-джитсу он получил уже в весьма зрелом возрасте.

Сеть сертифицированных им инструкторов охватывает Австралию, Австрию, Канаду, Германию, Финляндию, Францию, Индию, Италию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США.

Иносанто появлялся в эпизодических ролях в фильмах «Во имя справедливости» (1991), «Большой Стэн» (2007), «Красный пояс» (2008). Документальный фильм «Я — Брюс Ли» демонстрирует другие взаимоотношения между Дэном и Брюсом. Иносанто был учителем Брюса Ли, именно он показал ему работу с нунчаками.

Иносанто опубликовал на YouTube видеоролики, рассказывающие о тренировках в системе и благодарности своему учителю Мартину Уилеру.

Фильмография

Актёр

Играет самого себя 
  — Дух воина / The Warrior Within
  — Брюс Ли — человек легенда / Bruce Lee, the Legend
  — Surviving Edged Weapons
  — Проклятье дракона / The Curse Of The Dragon
  — Биография / Biography
  — Джит Кун до Брюса Ли / Bruce Lee’s Jeet Kune Do
  — E! Правдивая голливудская история / E! True Hollywood Story
  — Мистическое происхождение боевых искусств / Mystic Origins of the Martial Arts
  — Известные семьи / Famous Families
  — Bruce Lee in G.O.D.: Shibôteki yûgi
  — Брюс Ли: Путь воина / Bruce Lee: A Warrior's Journey
  — Reflections on 'The Little Dragon'''
  — Современные воины / Modern Warriors  — Наука рукопашного боя / Fight Science  — Redbelt: Inside Mixed Martial Arts  — Redbelt: Inside Mixed Martial Arts  — Redbelt: Fighter Profiles  — Я — Брюс Ли / I Am Bruce Lee  — Рука с клинком / The Bladed Hand: The Global Impact of the Filipino Martial Arts  — The Path of the Dragon  — Слишком молод, чтобы умереть / Too Young to Die Примечания 

 Литература 
 Kelly, Perry (2000). Dan Inosanto: The Man, The Teacher, The Artist'', Paladin Press. ISBN 1-58160-079-8.

Ссылки 
 Inosanto Academy of Martial Arts

Мастера боевых искусств
Брюс Ли
Каратисты США
Каратисты Филиппин
Тренеры США
Тренеры Филиппин
Актёры по алфавиту
Актёры Филиппин
Актёры США
Выпускники Уитвортского университета